П'єррпо́н-сюр-Авр () — колишній муніципалітет у Франції, у регіоні О-де-Франс, департамент Сомма. Населення —  осіб (2011).

Муніципалітет був розташований на відстані близько 100 км на північ від Парижа, 28 км на південний схід від Ам'єна.

Історія 

1 січня 2019 року П'єррпон-сюр-Авр, Контуар i Аржикур було об'єднано в новий муніципалітет Труа-Рив'єр.

Демографія 

Розподіл населення за віком та статтю (2006):

Економіка 

У 2010 році в муніципалітеті числилось 224 оподатковані домогосподарства, у яких проживали 593,5 особи, медіана доходів виносила  євро на одного особоспоживача

Посилання 

 [ Розташування муніципалітету П'єррпон-сюр-Авр на мапі Франції та сусідні муніципалітети]

Див. також 
 Список муніципалітетів департаменту Сомма

Примітки 

Колишні муніципалітети департаменту Сомма